Slag bij Himera (480 v.Chr.), vernietigende nederlaag van de Carthagers tegen de Siciliaanse Grieken tijdens de Eerste Siciliaanse Oorlog.
Slag bij Himera (409 v.Chr.), overwinning van de Carthagers tegen de Grieken op Sicilië tijdens de Tweede Siciliaanse Oorlog. 
Slag aan de Himera (310 v.Chr.)